Тула — старовинна назва колчана.

 Тула — місто в Росії, адміністративний центр Тульської області
 Тула — місто в мексиканському штаті Ідальго, колишня столиця держави тольтеків
 Тула () — муніципалітет в Італії, у регіоні Сардинія, провінція Сассарі.